Red er betegnelsen for et vandområde uden for en havn, hvor skibe kan ankre op.

Red kan også henvise til:

Musik 
 Red (album), et album fra 1974 med King Crimson
 "Red" en sang på King Crimsons album
 Red (Black Uhuru album), et album fra 1981 med Black Uhuru
 Red (The Communards album), et album fra 1987 med The Communards
 Red (T'Pau album), T'Paus fjerde album
 Red (Taylor Swift album), et album fra 2012 med Taylor Swift
 "Red" en sang på Taylor Swifts album
 Red (EP), en EP af bandet Weekend

Film 
 Red (film fra 2008), en amerikansk thrillerfilm
 RED (film), en aktionkomedie fra 2010
 RED 2 (film), en sequel til RED
 Reds (film), en film fra 1981 af og med Warren Beatty